Reinhard se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hans R. Reinhard
 Ludwig Vasilievič Reinhard